

Militaria 
 kornet – niewielki kwadratowy sztandar oddziału kawalerii w wojskach europejskich XVI-XVIII wieku
 kornet – stopień oficerski w europejskiej kawalerii XVI-XIX wieku, odpowiednik chorążego piechoty
 kornet – pododdział jazdy, mniejszy od szwadronu
 kornet – zasłona na średniowiecznym hełmie turniejowym
 Kornet – rosyjski pocisk przeciwpancerny

Inne 
 kornet – rodzaj trąbki, dęty instrument blaszany
 kornet – inna nazwa cynku, dawnego dętego instrumentu drewnianego
 kornet bamberski – tradycyjne panieńskie nakrycie głowy u Bambrów
 kornet – inaczej hennin, kobiece nakrycie głowy w średniowieczu
 kornet – organowy głos językowy z grupy trąbek o stopażu 4' lub 2'
 kornet – organowy głos labialny, wielochórowy, używany jako głos solowy
 Kornet – wieś w Czarnogórze, w gminie Podgorica